Греъм Арнолд е австралийски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 54 мача за националния отбор на Австралия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Австралийски футболисти
Родени в Сидни